Воротынцев — русская фамилия. Известные носители:
 Воротынцев, Иван Моисеевич (1920—1957) — Герой Советского Союза.
 Воротынцев, Игорь Николаевич (род. 1969) — российский мастер боевых искусств (джиу-джитсу, каратэ, кэмпо, панкратион), тренер и судья международной категории.
 Воротынцев, Николай Филиппович (1924—1967) — Герой Советского Союза.